Stoloff ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Stoloff (* 1952), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Dan Stoloff, US-amerikanischer Kameramann
 Morris Stoloff (1898–1980), US-amerikanischer Dirigent und Filmkomponist
 Victor Stoloff (1913–2009), russischstämmiger, US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Stolow